Тисяча — ополчення в Київській Русі
 Тисяча — натуральне число між 999 і 1001